En química orgánica un heteroátomo (del griego héteros, diferente, más átomos) es cualquier átomo, salvo carbono o hidrógeno, que forma parte de un compuesto orgánico.

Enlaces químicos del carbono con el resto de átomos

Véase también 
 Compuesto organohalogenado
 Compuesto heterocíclico
 Sustituyente

Referencias 

Química orgánica